Enoplida är en ordning av rundmaskar. Enoplida ingår i klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Enoplida 788 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Enoplida